Ведерниково — название населённых пунктов в России:

 Ведерниково — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Ведерниково — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Ведерниково — деревня в составе города Чусовой Пермского края.
 Ведерниково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Ведерниково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Ведерниково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Ведерниково — деревня в Старицком районе Тверской области.